Чемпионат мира по спидкубингу 2007 года — спортивное соревнование по спидкубингу, прошедшее 5-7 ноября 2007 года в Будапеште. В нём приняли участие 214 спортсменов из 32 стран, в том числе 65 представителей страны-хозяйки. Будучи пятым по счёту, он впервые в истории проводился в том же городе, что и раньше — в 1982 году в Будапеште состоялся первый чемпионат мира по этому виду спорта — и был приурочен к 25-летию того события.

Спортсмены состязались в 17 дисциплинах. По сравнению с предыдущим чемпионатом были введены 2 дисциплины. Пираминкс (пирамидка Мефферта) ранее присутствовал на ЧМ-2003, однако в 2005 году не был включён в программу состязаний из-за упущения при кодификации правил спидкубинга. Мульти-блайнд — сборка нескольких кубиков Рубика вслепую на время — являлся полностью новой дисциплиной.

Турнир вызвал большой интерес СМИ со всего мира. Журналисты и представители спортивной общественности в разных странах восхищались достижениями своих спортсменов, собиравших головоломки за считанные секунды, и описывали соревнование как «битву за корону Рубика» — по аналогии с шахматной короной. Однако чемпионат не обошёлся без жульничества: в 2008 году было установлено, что один из спортсменов выглядывал из-под повязки во время сборки вслепую; его результаты были аннулированы.

Организация 
Местом проведения чемпионата был выбран  (Novotel Budapest Congress). Зоной соревнований были 3 помещения — большая и малая театральные сцены и зал для длительных дисциплин. В «рыночной зоне» конгресс-центра велась регистрация участников, фотосессии и продажа сувениров. Церемония награждения призёров и закрытия чемпионата проводилась на большой сцене. Соревнования в главном помещении транслировались на экраны, установленные в общих помещениях объекта.

Почётным гостем мероприятия был изобретатель Эрнё Рубик, который за полгода до чемпионата был награждён премией имени Кошута. Он высоко оценил организацию соревнований, которые прошли без проблем, и был доволен тем, что многие молодые люди соревнуются в интеллектуальном виде спорта.

В отличие от прошлого чемпионата, были разрешены головоломки любых производителей, кроме незаконных копий и подделок под бренд Rubik’s. Существовало опасение, что компания Seven Towns, правообладатель бренда Rubik’s, запретит использование на чемпионате головоломок от других производителей, однако под давлением WCA она отказалась от претензий, и с мая 2007 года использование продукции любых брендов было разрешено на всех соревнованиях.

Общий призовой фонд чемпионата составлял 20000 €, из них наивысший приз — 5000 € — получал чемпион в дисциплине «куб 3×3×3». Кроме того, все призёры получили трофей (медаль) и сертификат. Как и в 2005 году, победители в таких дисциплинах как мегаминкс, пираминкс, часы Рубика, скваер-1, магия Рубика и мастер-магия, не получали денежных призов.

Регламент 
Соревнования проводились по правилам WCA в версии от 1 февраля 2007 года — они к этому моменту уже устоялись в ключевых принципах и приобрели современную структуру. Основными отличиями от предыдущего чемпионата мира стали новые дисциплины, допустимость головоломок любых брендов, а также ввод современной методики определения зачётного результата (Ao5 — среднее усечённое из 5 попыток) в финалах дисциплин 4×4×4, 5×5×5, 3×3×3 одной рукой, часы Рубика и скваер-1.

Квалификация 
Для отбора на чемпионат мира спортсмен должен был показать в предыдущих официальных соревнованиях квалификационный результат:
 куб 2х2х2, пираминкс, часы Рубика, магия Рубика, мастер-магия — 30 секунд;
 куб 3х3х3 одной рукой — 1:30 минуты;
 скваер-1 — 2 минуты;
 куб 3х3х3, куб 4х4х4 — 2:30 минуты;
 куб 5х5х5, мегаминкс, куб 3х3х3 ногами — 4 минуты;
 куб 3х3х3 вслепую — 10 минут;
 куб 4х4х4 вслепую — 45 минут;
 куб 5х5х5 вслепую — 90 минут;
 мульти-блайнд, куб 3х3х3 на число ходов — без отбора.

При этом если спортсмен, желающий соревноваться в сборке 3х3х3, 4х4х4, 5х5х5, 3х3х3 вслепую или 3х3х3 одной рукой, на момент регистрации не входил в топ-50 мирового рейтинга WCA, он должен был принять участие в квалификационном раунде соревнований.

Учёт результатов 
Все результаты были внесены в базу данных WCA. Однако в 2008 году порядок ранжирования результатов в дисциплине «мульти-блайнд» был пересмотрен, и в базе данных был создан дополнительный раздел «мульти-блайнд по старым правилам», в который и были перенесены результаты всех соревнований 2007 года в этой дисциплине. Из 27 участников чемпионата мира, состязавшихся в мульти-блайнде, лишь 13 были внесены в раздел базы данных по современным правилам этой дисциплины, поскольку результат остальных спортсменов по ним составляет DNF.

Результаты

Общая таблица победителей и призёров во всех дисциплинах

Результаты финала дисциплины куб 3×3×3

Жульничество в сборке вслепую 
В феврале 2008 года на официальном форуме Всемирной федерации кубика было объявлено о шулерстве венгерского спортсмена  в ходе его участия в соревнованиях по сборке кубика вслепую. Ранее такие подозрения в отношении него высказывались неофициально некоторыми спидкуберами из-за его выдающихся результатов (так, на чемпионате 2007 года он установил мировой рекорд, а на разных соревнованиях сделал 77 успешных сборок без единого DNF), однако подтверждений этому не было. На Открытом чемпионате Бельгии 2008 года было введено дополнительное правило: во время сборок вслепую судья держит между лицом спортсмена и головоломкой лист бумаги; обнаружилось, что Матьяш испытывает затруднения в таких условиях. Началось разбирательство, и при анализе видеозаписей было замечено, что он, вероятно, подглядывает из-под повязки. Самым веским доказательством стал случай, когда он допустил ошибку при сборке, однако вместо того чтобы сделать обратные движения, начал решать головоломку с нуля и успешно её собрал, что при настоящей сборке вслепую было бы невозможно. Матьяш Кути был дисквалифицирован на 3 года и впоследствии в соревнованиях по спидкубингу не участвовал, а все его результаты в дисциплинах 3х3х3 вслепую, 4х4х4 вслепую, 5х5х5 вслепую и мульти-блайнд были аннулированы и приравнены к DNF.

Этот инцидент привёл к тому, что в 2008 году в правила спидкубинга был внесён пункт B4c, согласно которому, помимо повязки на глаза, между лицом спортсмена и головоломкой во время сборки должен находиться непрозрачный объект, либо головоломка должна находиться вне поля зрения спортсмена (например, за спиной).

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
Отчёты участников соревнования

 
 
 
 
 

Чемпионаты мира по спидкубингу
Спидкубинг
Чемпионаты мира в Венгрии
Спорт в Венгрии в 2007 году